Ch’ü Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qu Shui, vattendrag, Hunan, 
 Tongdao He, vattendrag, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar